Die Liste der Naturdenkmale in Steinheim an der Murr nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Ludwigsburg liegenden Stadt Steinheim an der Murr. In Steinheim an der Murr gibt es insgesamt 48 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 29 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 19 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 31. Oktober 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 
 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Steinheim an der Murr